

Anno 
 727 o 727 a.C.

Codici 
 727 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Zeno Observatory, di Edmond, nella Contea di Oklahoma, dello stato omonimo degli USA

Matematica 
 727

Altro 
7/27 – album delle Fifth Harmony del 2016.
 Boeing 727 – aereo di linea trimotore